Хеджес () — фамилия. Известные носители:

  (1907—1969) — американский прыгун в высоту, серебряный медалист летних Олимпийских игр (1928).
  (1927—2014) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Гламоргана.
  (1688—1737) — британский политик и дипломат, посланник Великобритании в Сардинии (1726—1727), сын сотрудника Британской Ост-Индской компании Уильяма Хеджеса.
 Хеджес, Крис (род. 1956) — американский журналист.
  (1900—1933) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Кента.
  — американский статистик, психолог и педагог, член Американской академии искусств и наук (с 2008).
 Хеджес, Лукас (род. 1996) — американский актёр.
 Хеджес, Майкл (1953—1997) — американский гитарист, певец, композитор. Основатель музыкального стиля «Акустический нью-эйдж».
  — американский звукоинженер, лауреат премии «Оскар» за лучший звук (2003, 2005).
 Хеджес, Мэтт (род. 1990) — американский футболист, центральный защитник.
  (род. 1992) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Сан-Диего Падрес».
 Хеджес, Питер (род. 1962) — американский писатель, сценарист, режиссёр.
 Хеджес, Райан (род. 1995) — валлийский футболист, вингер.
  (ок. 1660—1717) — британский чиновник, президент Британской Ост-Индской компании в Бенгалии (1713—1717), племянник Уильяма Хеджеса (1632—1701).
  (1869—1932) — американский предприниматель, владелец клуба Главной лиги бейсбола «Сент-Луис Браунс» (1902—1915).
  (1903—1963) — британский юрист, председатель Верховного суда Саравака (1946—1951).
  (род. 1944) — британский археолог, обладатель Королевской медали за вклад в развитие акселерательной масс-спектрометрии и радиоуглеродного анализа (2008).
  — американский зоолог, избранный член AAAS (с 2009).
  (1632—1701) — английский чиновник, первый главный агент Британской Ост-Индской компании в Бенгалии (1681—1684), отец Джона Хеджеса, дядя Роберта Хеджеса (ок. 1660—1717).
  (1856—1935) — австралийский политик, член Палаты представителей (1906—1913).
  (1801—1884) — британский политик, представитель Ирландии в Палате лордов (1868—1884).
 Хеджес, Фредерик (1903—1989) — канадский гребец.
  (1896—1954) — британский военнослужащий, участник битвы на Сели (октябрь 1918), кавалер Креста Виктории.
  (1932—2010) — американский джазовый кларнетист.
  (1649/1650—1714) — английский политик и юрист, государственный секретарь Северного (1700—1701, 1702—1704) и Южного (1704—1706) департаментов.
  (1935—2005) — британский бобслеист, участник зимних Олимпийских игр (1964).
  (1931—2019) — британский композитор.

Составные фамилии 
 Митчелл-Хеджес, Фредерик Альберт (1882—1959) — английский археолог, путешественник и искатель приключений.

См. также